Sami Holappa, né le  à Oulu en Finlande, est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évolue en position d'attaquant.

Carrière 
Il a représenté la Finlande en sélection jeune.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2003-2004 || Kärpät U16 III || Jr. C I-divisioona
|| 13 || 14 || 11 || 25 || 2 || - || -||- ||- ||- 
|-
| 2004-2005 || Kärpät U16 || Jr. C SM-sarja
|| 22 || 4 || 6 || 10 || 6 || 7 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 2005-2006 || Kärpät U18 || Jr. B SM-sarja
|| 35 || 15 || 14 || 29 || 26 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0 
|-
| rowspan='2'|2006-2007 || Kärpät U18 || Jr. B SM-sarja
|| 19 || 10 || 8 || 18 || 49 ||- || -||- ||- ||- 
|-
| Kärpät U20 || Jr. A SM-sarja
|| 6 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || -||- ||- ||- 
|-
| 2007-2008 || Kärpät U20 || Jr. A SM-sarja
|| 39 || 10 || 10 || 20 || 30 || 2 || 2 || 0 || 2 || 0 
|-
| 2008-2009 || Ilves U20 || Jr. A SM-sarja
|| 41 || 18 || 10 || 28 || 47 || - || -||- ||- ||- 
|-
| 2008-2009 || Suomi U20 || Mestis
|| 2 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || -||- ||- ||-  
|-
| 2009-2010 || Ilves U20 || Jr. A SM-liiga
|| 31 || 6 || 12 || 18 || 14 || 7 || 1 || 1 || 2 || 4  
|-
| rowspan='2'|2010-2011 || Lempäälän Kisa || Mestis
|| 27 || 5 || 6 || 11 || 10 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| Koovee Tampere|| Suomi-sarja     
|| 5 || 1 || 4 || 5 || 0 || - || -||- ||- ||- 
|-
| 2011-2012 || Heinolan Peliitat || Mestis
|| 19 || 7 || 4 || 11 || 4 || 6 || 1 || 2 || 3 || 8 
|-
| 2012-2013 || Heinolan Peliitat || Mestis
|| 44 || 12 || 15 || 27 || 22 || 6 || 1 || 1 || 2 || 10 
|-
| 2013-2014 || Phénix de Reims || Division 1
|| 26 || 6 || 9 || 15 || 30 || - || -||- ||- ||- 
|-
| 2014-2015 || Lempäälän Kisa || Mestis || 50 || 7 || 13 || 20 || 42 || 7 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
| 2015-2016 || Lempäälän Kisa || Mestis || 47 || 10 || 6 || 16 || 12 ||- ||- || -|| -||- 
|-
| 2016-2017 || Kalix Hockey || Allsvenskan || 39 || 5 || 12 || 17 || 36 ||2 ||1 ||0 ||1 || 0
|-
| 2017-2018 || JHT || Suomi-sarja || 24 || 9 || 18 || 27 || 26 ||- || -||- ||- ||- 
|-
| 2018-2019 || Kiekko-Laser || Suomi-sarja || 40 || 20 || 32 || 52 || 24 || - || -||- ||- ||- 
|-
| 2019-2020 || Kiekko-Laser || Suomi-sarja || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4||2 ||4 ||6 ||6

Notes et références 

Naissance en juillet 1989
Naissance à Oulu	
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur du Kiekko-Laser
Joueur du Reims Champagne hockey
Joueur du Lempäälän Kisa
Attaquant de hockey sur glace